За творчество в целом (European Film Academy Lifetime Achievement Award) или «За заслуги перед кинематографом» — эта почётная (внеконкурсная) вручалась ежегодно с самого начала существования премии «Феликс» (European Film Awards) в 1988 году.

Лауреаты премии «За творчество в целом» 1988—2000

Лауреаты премии «За творчество в целом» 2001—2010

Источники

Ссылки 
 Номинанты и лауреаты на сайте Европейской киноакадемии 

European Film Awards